Клей:
 Клей — вещество или смесь, композиции на основе органических или неорганических веществ, способные соединять (склеивать) различные материалы.
 Клеевой слой
 «Клей» — роман Ирвина Уэлша.
Клей или Клэй () — англоязычная фамилия и топоним.
 Топоним
  — список округов в США.
 Клей (Алабама) — город в штате Алабама.
 Клей (Западная Виргиния) — город в штате Западная Виргиния.
 Клей (Кентукки) — город в штате Кентукки.
 Клей-Сити (Кентукки) — город в штате Кентукки.
 Клей (Нью-Йорк) — город в штате Нью-Йорк.
 Клей (Иллинойс) — деревня в штате Иллинойс.
 Клей (Индиана) — город в штате Индиана.
 Фамилия
 Клей, Брайан (род. 1980) — американский десятиборец, чемпион Олимпийских игр 2008 г.
 Клей, Генри (1777—1852) — американский юрист, политический и государственный деятель.
 Клей, Кассиус Марселлус (1810—1903) — американский политик, дипломат, военный, аболиционист из штата Кентукки.
 Клей, Кассиус (1942—2016) — американский боксер-профессионал, выступавший под псевдонимом Мохаммед Али.
 Клей, Люсиус (1897—1978) — американский генерал, глава администрации американской зоны оккупации Германии.
 Клей, Николас (1946—2000) — английский актёр.
 Клей, Томас (род. 1961) — швейцарский кёрлингист.
 Клей, Фредерик (1838—1889) — английский композитор.

См. также